MRI ou mri est un code, qui signifie :
 MRIMaurice (pays), selon la liste des codes pays du CIO ;
 mri, le maori de Nouvelle-Zélande, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

MRI est un acronyme français pour :
Maitrise des risques industriels dans le domaine des cindyniques ;
 Mathematical Research Institute, institut de recherche mathématique aux Pays-Bas.

MRI est l’acronyme anglais pour :
 , le terme anglais pour imagerie par résonance magnétique (IRM), une technique d'imagerie médicale ;
 , l'institut de recherche de Palo Alto, Californie ;
 Ruby MRI, l'implémentation référence du langage de programmation Ruby.

MRI est l'acronyme militaire de :
 Module Radar-Identification du système d'arme SAMP/T.

Code
Imagerie cérébrale
Imagerie médicale